Tschernich ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Tschernich-Weiske (* 1973), deutsche Juristin und Politikerin (CDU)
 Walter Tschernich (1930–2005), deutscher Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Chernykh
 Tschernych